Солдога — топоним:
 Солдога — городище в Заволжском районе Ивановской области.
 Солдога, Солдушка, Солдошка — река в Заволжском районе Ивановской области, левый приток Волги.

Примечания